Tropidophis – rodzaj węża z rodziny boaszkowatych (Tropidophiidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące na Karaibach (Bahamy, Kuba, Kajmany, Jamajka, Haiti, Dominika oraz Turks i Caicos) i w Ameryce Południowej (Brazylia, Ekwador i Peru).

Systematyka

Etymologia 
 Tropidophis:  tropis, τροπιδος tropidos „kil statku”; οφις ophis, οφεως opheōs „wąż”.
 Leionotus: gr. λειος leios „gładki”; νωτον nōton „grzbiet”. Gatunek typowy: Leionotus maculatus .
 Ungalia: etymologia nieznana, Gray nie wyjaśnił pochodzenia nazwy zwyczajowej. Gatunek typowy: Boa melanura .
 Erycopsis: rodzaj Eryx ; gr. οψις opsis „wygląd”. Gatunek typowy: Boa melanura .
 Notophis: gr. νωτον nōton „grzbiet”; οφις ophis, οφεως opheōs „wąż”. Gatunek typowy: Notophis bicarinatus  (= Boa melanura ).

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Boaszkowate